Ужасный Генри (, в первых переводах Гадкий Генри) — знаменитая серия книг английской писательницы Франчески Саймон (). Каждая из книг описывает приключения маленького проказника Генри. Книги Франчески Саймон пользуются огромной популярностью в Европе. Ужасный Генри в рейтинге любимых детских героев в октябре 2009 года догнал Гарри Поттера и вышел на второе место по популярности среди детей 5-12 лет , оставив позади таких классических персонажей, как Винни-Пух, Питер Пэн и Золушка.

В 2008 году книга Франчески Саймон об Ужасном Генри стала лауреатом национальной премии British Book Awards  в номинации «Лучшая детская книга».

Книги об Ужасном Генри издаются в 24 странах, в том числе и в России (издательство «Росмэн»). На британском телеканале Children’s ITV ежедневно выходит телесериал о приключениях Генри.

Серия книг 

Эксклюзивными правами на издание серии книг «Ужасный Генри» на русском языке владеет издательство «Росмэн».

Повествование 
Ужасный Генри — маленький проказник, который никогда не скучает и не дает скучать своим близким и друзьям. Почти в каждой семье есть «свой» маленький хулиган и изобретатель Генри или его антипод — брат Генри, рассудительный Послушный Питер.

Каждая из книг — это небольшие юмористические рассказы с забавными иллюстрациями, повествующие о приключениях Генри.

Персонажи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии книг «Ужасный Генри»

Детские книжные серии
Литературные сказки